Самве́л Григоря́н:

 Григорян, Самвел Аванесович (1907—1987) — армянский советский поэт и переводчик.
 Григорян, Самвел Самвелович (1930—2015) — советский и российский механик. Академик Российской академии наук, заслуженный профессор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, лауреат премии Совета Министров СССР, золотой медали и премии АН СССР имени М. А. Лаврентьева, премии АН СССР имени С. А. Чаплыгина, премии МГУ имени М. В. Ломоносова, Государственной премии Украины, доктор физико-математических наук, профессор.
 Григорян, Самвел — армянский тяжелоатлет. Чемпион Армении (2012).